Ма́рко Штурм (; 8 сентября 1978, Дингольфинг, ФРГ) — немецкий хоккеист и тренер. Выступал на позиции левого крайнего нападающего. Был капитаном сборной Германии.

Карьера 
На драфте НХЛ 1996 года Штурм был выбран в первом раунде под общим 21 номером клубом «Сан-Хосе Шаркс». 30 ноября 2005 года был обменён в «Бостон Брюинз». В марте 2004 года, после толчка защитника «Колорадо Эвеланш» Адама Фута, Штурм сломал ногу и пропустил остаток сезона.

В составе сборной Германии участник трёх чемпионатов мира и одного чемпионата мира I дивизиона; трёх зимних Олимпийских игр 1998 года в Нагано, 2002 года в Солт-Лейк-Сити и 2010 в Ванкувере; участник Кубка мира 2004 года

Награды 
 Участник матча «Всех звёзд» НХЛ 1999

Статистика

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 
 
 

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты Германии
Хоккейные тренеры Германии
Тренеры сборной Германии по хоккею с шайбой
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Ландсхут»
Игроки «Сан-Хосе Шаркс»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
Игроки сборной Германии по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года